Marian Wieroński (1896-1948), pułkownik Wojska Polskiego
 Stanisław Wieroński (1883-1956), generał brygady Wojska Polskiego